Secodontosaurus (що означає «ріжуче-зуба ящірка») — вимерлий рід синапсидів, які жили приблизно від 285 до 272 мільйонів років тому під час ранньо-пермського періоду. Як і добре відомий диметродон, секодонтозавр є м'ясоїдним представником родини Sphenacodontidae і має схоже високе спинне вітрило. Однак його череп довгий, низький і вузький, з тонкими щелепами, які мають зуби, дуже схожі за розміром і формою, на відміну від коротшого, глибокого черепа диметродона, який має великі видатні іклоподібні зуби спереду та менші ріжучі зуби позаду в щелепах. Його незвичайні довгі, вузькі щелепи припускають, що секодонтозавр, можливо, спеціалізувався на лові риби чи полюванні на здобич, яка жила чи ховалася в норах чи ущелинах. Хоча наразі немає повних скелетів, секодонтозавр, ймовірно, мав довжину від 2 до 2.7 метрів і важив до 110 кілограмів.

Скам'янілості секодонтозавра були знайдені в Техасі в Північній Америці в групах ранньопермських утворень Вічіта та Кліар Форк. Останніми роками групи з Х’юстонського музею природничих наук знайшли останки в Кліар Форк Ред Бедс у Північному Техасі, які, здається, є новими зразками секодонтозавра. Ці відкриття згадуються в онлайн-блогах, але досі не були офіційно описані.

Назва Secodontosaurus походить від латинського seco («різати») + грецького ὀδούς, ὀδόντος (odoús, -odont, «зуб») + грецького σαῦρος (-saurus, «ящірка») і заснована на анатомічному терміні «secodont» для зуби з ріжучими краями, призначені для розривання чи нарізання м'яса.

Кладограма за Fröbisch et al., 2011:

Примітки 

Роди тварин
Sphenacodontidae